Ел Корал де Мехија има више значења:

 Ел Корал де Мехија (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Корал де Мехија (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику